Геннадий Михайлович Абрамов (30 сентября 1940 года, Москва, СССР — 26 октября 2011 года, там же, Россия) — советский и российский прозаик.

Биография 
Родился 30 сентября 1940 года в Москве. Был эвакуирован, после возвращения в Москву поступил в школу.

В 1958 году поступил в Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева, который окончил в 1964 году.

С 1963 по 1973 год работал в должности инженера химика-технолога в проектном институте В это время увлёкся литературой и стал сочинять рассказы.

С 1973 по 1975 год занимался продажей книг в Московском метрополитене. В это же время стал печататься в газетах и журналах.

В 1975 году окончил литературную студию при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации.

С 1975 по 1990-е годы работал в должности научного консультанта в журнале Сельская молодёжь.

С 1982 года член Союза писателей СССР. Лауреат премии Вольный стрелок.

Скончался 26 октября 2011 года в Москве.

Жена — Елена Владимировна Добужинская, которая посвятила памяти мужа свою книгу «Мои дорогие мальчики».

Произведения 
В 1979 году была издана первая книга рассказов «Теплом одеть», следом за ней вторая — «Нечаянные хлопоты» (обе в издательстве «Молодая гвардия»). Затем были изданы книги «День до вечера» (Советский писатель), роман «Птенец» (Молодая гвардия), «Безбожники» (Московский рабочий).

 Теплом одеть: рассказы — М.: Молодая гвардия, 1979. — 222 с.
 День до вечера: рассказы и повести — М.: Советский писатель, 1983. — 294 с.
 Нечаянные хлопоты: Рассказы / Послесл. С. Чупринина. — М.: Молодая гвардия, 1983. — 174 с.
 Птенец: Быль с понарошками (Озорной роман) / Худож. Е. Флёрова. — М. : Молодая гвардия, 1990. — 279 с.
 Безбожники: Рассказы / Худож. Е. Королькова. — М.: Московский рабочий, 1990. — 300 с.

Критика 
Уже на первую публикацию писателя появился отзыв:
Геннадий Абрамов принадлежит к тому поколению молодых людей, детство которых пало на послевоенные годы. По роду своей деятельности ему приходилось много ездить по стране. Пишет Геннадий Абрамов преимущественно в короткой форме, в жанре рассказа. Его рассказам свойственны знание жизни, нестандартность тем, ситуаций своеобразный язык.

Первый сборник рассказов «Теплом одеть», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в 1979 году, был высоко оценён Л. Жуховицким:
«Теплом одеть» — книжка неровная, да иначе вряд ли и быть могло: ведь, пока она писалась, автор рос. Есть рассказы сильные и проникновенные, такие, как «Розы», «Долг», «Свидание». Есть и послабее — например, «Помощница» или «Во имя искусства». Но вещей пустых, ремесленных, написанных для увеличения листажа, нет вообще — за каждой стоит личная необходимость. Это даёт мне право повторить, что Геннадий Абрамов — новое имя в литературе. Именно в литературе, а не только в книжном потоке.

Я с ним не то чтобы дружил, но мы знались в течение трёх десятилетий, и могу подтвердить: человек был и умный, и тонкий, и чуткий, и энциклопедически образованный, и неизменно добротворный. Замечательный, если уж одним словом. Из самых лучших. И вот это как раз, боюсь, помешало ему, как должно утвердить своё имя в литературе.

Примечания

Литература 
 Геннадий Михайлович Абрамов // Писатели Москвы: биобиблиографический справочник / Е. П Ионов — М.: Московский рабочий, 1987—541 с. — стр. 5
 Памяти Геннадия Абрамова // Елена Добужинская — Мои дорогие мальчики — Издательство «БОС», 2018

Ссылки 
 Подробная биография.
 Геннадий АБРАМОВ (30.09.1940 — 26.10.2011).

Выпускники Российского химико-технологического университета
Члены Союза писателей СССР